Cynoglossum officinale (també coneguda com a llengua de ca, aferragós o cinoglossa) és una espècie de planta herbàcia dins la família Boraginaceae, es troba a la major part d'Europa i també a Amèrica del Nord on va ser introduïda accidentalment.

A Espanya figura en la llista de plantes de venda regulada.

Pot ser una planta anual o bienal. Les seves flors apareixen entre maig i setembre i són de color porpra-vermellenc. Creix en llocs humits.

Herbalisme 
En l'herbalisme es fa servir per tractar les hemorroïdes, els mals dels pulmons i la tos persistent. S'ha pretès que guareix la calvície i fins i tot la bogeria . però no té un suport científic.

Toxicitat 
Cynoglossum officinale conté alcaloides tumorigènics.

Notes

Referències

Enllaços externs 
 Species Profile- Houndstongue (Cynoglossum officinale) , National Invasive Species Information Center, United States National Agricultural Library. Lists general information and resources for Houndstongue.

Plantes medicinals boraginàcies
Plantes invasores